Багри́цький — прізвище. Жіноча форма — Багрицька.

Відомі носії 
 Багрицький Анатолій Юрійович (1974) — російський рок-музикант.
 Багрицький Всеволод Едуардович (1922—1942) — російський поет.
 Багрицький Едуард Георгійович (1895, Одеса — 1934, Москва) — російський поет.

Єврейські прізвища